Lisa Murkowski – amerykańska polityk
 Frank Murkowski – amerykański polityk